Figueira - árvores do gênero Ficus
 Opuntia - algumas espécies de árvores do gênero
 "Figueira" - alcunha dada ao Figueirense, equipe de futebol da cidade brasileira de Florianópolis
 Figueira - ave, também designada de bico-de-veludo ou figueira-bico-de-veludo

Topônimos

Brasil
 Figueira (Paraná) - município no estado do Paraná.
 Figueira (Duque de Caxias) - bairro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
 Ilha da Figueira - ilha estuarina no estado de São Paulo.
 Figueira - antiga denominação de Bernardino de Campos, São Paulo.

Cabo Verde 
 Figueira Pavão - freguesia na ilha do Fogo

Portugal
 Figueira (Lamego) - freguesia do concelho de Lamego
 Figueira (Proença-a-Nova) - povoação do concelho de Proença-a-Nova
 Figueira (Penafiel) - freguesia do concelho de Penafiel
 Figueira da Foz - concelho do distrito de Coimbra
 Figueira de Castelo Rodrigo - concelho do distrito da Guarda
 Figueira de Castelo Rodrigo (freguesia) - freguesia do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
 Figueira de Lorvão - freguesia do concelho de Penacova
 Figueira dos Cavaleiros - freguesia do concelho de Ferreira do Alentejo
 Figueira e Barros - freguesia do concelho de Avis
 Figueiras -  freguesia no concelho de Lousada

Ver também
 Figueiró
 Figueiros
 Figueiredo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos